Ein Wirbelkraftwerk kann die Wirbelbildung von:
 Wasser nutzen, siehe Wasserwirbelkraftwerk
 Luft nutzen, siehe Luftwirbelkraftwerk